Love Hurts, EverlyBrothers-cover door de Schotse hardrockgroep Nazareth 
 Love Hurts (Beverly Hills, 90210), aflevering van tussen haakjes genoemde tv-serie
 Love Hurts (televisieserie), Nederlandse dramaserie van RTL 4